Danska mästerskapet i handboll för herrar är slutspelet efter Herrehåndboldligaen som utser vilka som blir danska mästare. Mästerskapet har spelats sedan säsongen 1935/1936. KIF Kolding har vunnit flest titlar, 14 stycken.

Medaljörer genom tiderna

Se även 
 Herrehåndboldligaen
 Danska mästerskapet i handboll för damer

Handbollstävlingar i Danmark
Återkommande sportevenemang med premiär 1935